Lost Generation, Amerikaanse literaire beweging tussen de twee wereldoorlogen.
Generatie X, de "verloren generatie", geboren tussen 1956 en 1970 (na de naoorlogse babyboomgeneratie).